Шнайтер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шнайтер, Вальтер (1918—1975) — швейцарский футболист.
 Шнайтер, Хейнц (1935—2017) — швейцарский футболист.